Габышев, Александр:
 Габышев, Александр Гаврилович (1899—1942) — председатель ЦИК Якутской АССР.
 Габышев, Александр Прокопьевич (род. 1968) — российский общественный активист, шаман.